Саматов — фамилия; имеет женскую форму Саматова.
Известные носители:
 Саматов, Абдугафар (1909—1996) — таджикский земледелец-хлопкороб, председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда.
 Саматов, Габдулхак Габдулгатович (1930—2006) — татарский богослов.
 Саматов, Мухтар Саматович (1894—1938) — глава Центрального совета народного хозяйства (ЦСНХ) Казахской ССР (1924—1925).
 Саматов, Олег Анатольевич (род. 1965) — российский футболист, полузащитник, тренер.
 Саматов, Тимур Ильгизович (род. 1992) — российский чиновник.